Тунчжоу — топоним в Китае:
 Тунчжоу (Пекин) — район городского подчинения города центрального подчинения Пекин.
 Тунчжоу (Наньтун) — район городского подчинения городского округа Наньтун провинции Цзянсу.